Skelettierung steht für: 
 Skelettierung (Medizin), Verfahren in der Medizin
 Skelettierung (Bildverarbeitung), Verfahren der Bildverarbeitung
 Vorgang bei der Verwesung von Lebewesen, siehe Dekarnation